Chazel peut faire référence à :

Patronyme

Henri de Chazel (1665-1725), intendant de la Nouvelle-France ;
Louba Chazel, dite Louba Guertchikoff (1919-1999), actrice française, épouse du pasteur  (1918-2002), mère de Marie-Anne Chazel ;
André Chazel, (né en 1933), acteur français ;
Marie-Anne Chazel (née en 1951), actrice française.

Toponyme

Chazel, municipalité de la province de Québec (Canada) anciennement nommée Saint-Janvier ;
Anchenoncourt-et-Chazel, commune de la Haute-Saône (France).

Patronyme français